Зимари — название населённых пунктов в России:

 Зимари — село в Калманском районе Алтайского края.
 Зимари — разъезд (населённый пункт) в Калманском районе Алтайского края.
 Зимари — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Зимари — деревня в Островском районе Псковской области.
 Зимари — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области. 
 Зимари — деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области.

Примечания